Бурино — название населённых пунктов в России:

 Бурино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Бурино — посёлок в Вязниковском районе Владимирской области.
 Бурино — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Бурино — деревня в Балезинском районе Удмуртской Республики.
 Бурино — деревня в Кунашакском районе Челябинской области.